Белозёрское — название населённых пунктов:

Россия 
 Белозерское — село в Белозерском районе Курганской области.

Украина 
 Белозёрское — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Белозёрское — город в Покровском районе Донецкой области

См. также 
 Белозерское княжество
 Белозерское сельское поселение
 Белозерская
 Белозерский
 Белозёрка
 Белозерск